Okręty US Navy o nazwie USS „Contoocook”:
 Pierwszy „Contoocook” był slupem śrubowym zwodowanym w 1864 roku. Nazwę zmieniono na „Albany” w 1869 roku i sprzedano go w 1872 roku.
 Drugi „Contoocook” (AT-36) był holownikiem floty. Zwodowany w 1920 roku i sprzedany w 1934 roku.
 Trzeci „Contoocook” miał być zbiornikowcem floty, ale jego nabycie zostało anulowane w 1945 roku. Służył później jako USNS „Mission San Francisco” (T-AO-123).

Contoocook
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019